SM U-12 – niemiecki okręt podwodny typu U-9 z okresu I wojny światowej
 SM U-12 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-12

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich